Comodor (marina), oficial de la marina de rang inferior al contraalmirall
 Comodor de l'Aire, oficial de les forces aèries de rang inferior al Vicemariscal de l'Aire
 Comodor (club nàutic), títol de l'encarregat de les activitats de la flota d'un club nàutic.